Андрей Алексеев:
 
 Алексеев, Андрей Анатольевич (род. 1973) — российский лётчик-пилотажник, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации.
 Алексеев, Андрей Владимирович (род. 1971) — российский дирижёр.
 Алексеев, Андрей Иванович (1897—1980) — революционер-коммунист, театральный режиссёр и педагог, писатель.
 Алексеев, Андрей Корнеевич (1920—1943) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Андрей Михайлович (1917—1971) — советский художник.
 Алексеев, Андрей Николаевич (1930—2018) — советский и российский паразитолог, доктор медицинских наук. Первый президент Паразитологического общества при РАН
 Алексеев, Андрей Олегович (род. 1958) — российский биолог, член-корреспондент РАН.
 Алексеев, Андрей (род. 1966) — латвийский политик.